Ventrículo — câmaras pulsantes do coração
 Sistema ventricular — no cérebro humano
 Ventrículos laterais direito e esquerdo
 Terceiro ventrículo
 Quarto ventrículo
 Ventrículo único — malformação cardíaca congénita humana
  — situado na laringe
 Prá-ventrículo — no sistema digestório de aves
 Ventrículo gástrico — no sistema digestório de aves